Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 15. и 17. августа на стадиону Лужники.

Земље учеснице 
Учествовало је 33 бацача копља из 25 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању копља пре првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Дмитриј Тарабин, ||88,84 || 24. јул  
|-
| 2.||Витјезслав Весели, ||87,68||19. јул
|-
| 3.||Теро Питкемеки, ||87,60 ||18. мај 
|-
| 4.||Јукифуми Мураками, ||85,96 ||29. април
|-
| 5.||Анти Русканен, ||85,70||3. август
|-
| 6.||Гиљермо Мартинез, ||85,59||17. март
|-
| 7.||Ари Манио, ||84,65||16. јун 
|-
| 8.||Андреас Торкилдсен, ||84,64||8. јун
|-
| 9.||Фатих Аван, ||84,58||2. јун
|-
| 10.||Роман Авраменко, ||84,48||11. јун 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 33 такмичара подељено је у две групе А са 16 и и Б са 17 такмичара. Квалификациона норма за финале износила је 82,50 метара (КВ), коју су пребацила тројица такмичара, а осталих 9 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв''').,.

Финале 
Финале је почело у 18:45 по локалном времену.,
,

 Такмичар Украјине Роман Авраменко завршило је као 11. у предтакмичењу и као 5. у финалу, накнадно је дисквалификован јер су на допинг тесту откривени стероиди.

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном